Richard Wallace peut désigner :
 Richard Wallace (1818-1890), collectionneur et philanthrope britannique ; d’où :
 le boulevard Richard-Wallace à Paris ;
 Richard Wallace (1894-1951), réalisateur américain ;
 , journaliste, actuel rédacteur en chef du Daily Mirror ;
 Richard Wallace, footballeur ;
 Richard Wallace (né en 1968), joueur de rugby à XV irlandais.
 Richard Wallace (né en 1960), informaticien, auteur de l'AIML.